Айта́дж Шари́фова (, 8 января 1997) — азербайджанская футболистка, вратарь турецкого «Хаккяригюджю Спор».

Биография 
Айтадж Шарифова родилась 8 января 1997 года.

Играет в футбол на позиции вратаря. Выступала за казахстанский «Окжетпес», откуда перешла в «Угур» из Сумгайыта. В его составе в 2018 году выиграла чемпионат Азербайджана.

В 2019 году перебралась в исландский «Кеблавик», в составе которого провела 15 матчей. «Кеблавик» занял 9-е место среди 10 команд и выбыл в первую лигу.

В 2020 году перешла в турецкий «Хаккяригюджю Спор».

В 2012 году провела 6 матчей за сборную Азербайджана среди девушек до 17 лет, забила 1 мяч. В 2013—2016 годах сыграла 12 матчей за сборную страны среди девушек до 19 лет. С 2019 года выступает за главную сборную Азербайджана, провела 4 матча.

Достижения 
 Угур

 Чемпионка Азербайджана (1): 2018.

Примечания 

Футболистки Азербайджана
Игроки женской сборной Азербайджана по футболу